Мељадито има више значења:

 Мељадито (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мељадито, Серито дел Закате (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику